Andrée Levesque Sioui, poète, enseignante, compositrice et interprète autochtone francophone.
 Christine Sioui-Wawanoloath (1952-), écrivaine, dramaturge, sculptrice, conteuse, peintre et illustratrice.
 Éléonore Sioui (1920-2006), poète et militante des questions autochtones.
 Geneviève McKenzie-Sioui (1956-), auteure-compositrice-interprète, animatrice et productrice de télévision.
 Georges E. Sioui (1948-), historien, poète, philosophe, activiste et écrivain.
 Guy Sioui Durand (1952-), sociologue de l'art.
 Jocelyn Sioui, écrivain, comédien et professeur de théâtre québécois.
 Konrad Sioui (1953-), homme politique.
 Louis-Karl Picard-Sioui (né en 1976), créateur pluridisciplinaire.
 Manon Sioui (1962-), écrivaine, sculptrice, illustratrice et artisane.
 Monique Sioui (1951-1997), militante des droits des femmes et des enfants autochtones. 
 Yves Sioui Durand (1951-), écrivain, dramaturge, acteur et metteur en scène québécois.